GR-12 puede referirse:

 a la autovía en proyecto que unirá la ciudad de Granada con el aeropuerto de Granada.
 en España, al sendero de gran recorrido llamado también Sendero de Euskal Herria, de Zuriza al Puerto de Kruzeta.
 en Francia, al sendero de gran recorrido que une Ámsterdam y París.